Charles Doolittle Walcott (1850-1927), paléontologue américain ;
 Sir Clyde Walcott (1926-2006), joueur de cricket barbadien ;
 Derek Walcott (1930-2017), poète, écrivain et artiste saint-lucien ;
 Frank Leslie Walcott (1916–1999), syndicaliste et homme politique barbadien ;
 Jennifer Walcott (1977-), modèle de charme et actrice américaine ;
 Keshorn Walcott (1993-), athlète trinidadien ;
  (1894-1984), joueur de cricket barbadien ;
 Philip Graham Walcott (1961-), écrivain français ;
 Omar Walcott (1965-), joueur de basket-ball vénézuélien ;
 Theo Walcott (1989-), joueur de football britannique.

Toponyme 

 Walcott, une ville du Dakota du Nord ;
 Walcott, une ville du comté de Muscatine, en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme anglais